Барсуки — деревня в Локнянском районе Псковской области России.

Входит в состав Подберезинской волости.

Расположена в 42 км к востоку от райцентра Локня на реке Локня, в 2 км к югу от её впадения в Ловать.

Численность населения деревни составляла 131 житель в 2000 году, 71 житель в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района